

Kåfjord est un village de la commune de Nordkapp, dans le comté de Finnmark
 Kåfjord est un fjord et village de la commune d'Alta, dans le comté de Finnmark
 Kåfjord est une commune dans le comté de Troms

Homonymie de toponyme